

Geografia 
Pallene o Pallini – comune della Grecia nella periferia dell'Attica
Pallini – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale

Persone 
Adriano Pallini (1897-1955) – sarto italiano
Benedetto Pallini (1880-1960) – politico italiano
Enrico Pallini (1963) – doppiatore italiano
Luciano Pallini (1947) – politico italiano
Maria Pallini (1984) – politica italiana
Maria Teresa Capecchi Pallini (1948) – politica italiana
Virgilio Pallini (1934) – imprenditore italiano

Altro 
Palazzo Pallini – edificio nel centro storico di Grosseto
Pallini (azienda) o I.L.A.R. – azienda italiana produttrice di liquori
Pallini da caccia – tipo di munizioni per armi da fuoco